Шоша — название рек и населённых пунктов в России и Белоруссии:
 Шоша — река в Вологодской области России, приток Шексны;
 Шоша — река в Тверской и Московской областях России, приток Волги;
 Шоша — река в Витебской области Белоруссии;
 Шоша — деревня в Зубцовском районе Тверской области России;
 Шоша — деревня в Конаковском районе Тверской области России.

Другое 
 «Шоша» − роман американского писателя Исаака Башевиса-Зингера.